Храм Сан-Марга Ираиван — индуистский храм в стиле чола, посвящённый Шиве, расположен на острове Кауаи в штате Гавайи, США. «Ираиван» означает «Тот, кому поклоняются» и является одним из старейших слов для обозначения Бога на тамильском языке. Это первый полностью каменный храм из белого гранита, построенный в западном полушарии, строительство которого началось в 1990 году. Храм Ираиван расположен рядом с рекой Ваилуа и в 8 км от горы Ваиалеале. Он поддерживается организацией , также известной как Кауаи Адхинам и индуистским монастырём Кауаи. Храм строится.  будет размещён в нём после завершения строительства, до этих пор хрустальный Лингам находится в . Центральным элементом храма станет неогранённый кристалл кварца весом 700 фунтов и 39 дюймов высотой, который считается самым большим шестигранным однонаправленным кристаллом из когда-либо найденных.

Шри Тричи Махасвамигал (умер в 2005 году) из Ашрама Кайлаш, Бангалор, описывает важность храма: «Храм Ираиван будет для Америки тем же, чем храмы , Мадурая,  и другие великие храмы Шивы для Индии».

История 
Храм Ираиван был вдохновлён видением Шивая Субрамуниясвами 15 февраля 1975 года, в котором он увидел Господа Шиву, идущего по земле, где сейчас расположен храм. Он задуман как место паломничества индуистов всего мира. Субрамуниясвами установил три параметра для его дизайна и строительства:
 он следует традиционному дизайну в соответствии с Шива Агама
 он будет рассчитан на 1000 лет
 он полностью вырезан вручную, без использования какого-либо оборудования.

Проект храма был завершён  в конце 1980-х годов. Вырезка более 4000 блоков гранита началась в 1990 году на рабочем месте в Бангалоре, Индия, а затем их перевезли в храм на Кауаи. Начиная с 2001 года, камень отправлялся на Кауаи, и началась сборка командой храмовых резчиков сильпи под руководством главного архитектора или стхапати. Ожидается, что строительство храма за 3,2 миллиона фунтов будет завершено через несколько лет. Два индийских свами: Шри Шиваратнапури Махасвамигал (широко известный как Тиручи Свами) и  помогают в реализации проекта и в 1990 году предоставили одиннадцать акров земли за пределами Бангалора.

Архитектура 

Храм является храмом в стиле чола и обладает рядом редких архитектурных особенностей. Во-первых, он вырезан полностью вручную. Ремесленники следуют традиционным методам и сохраняют их, обрабатывая камень маленькими молотками и используя более 70 видов зубила. Вторая особенность состоит в том, что фундамент толщиной 4 фута (1,2 м) сделан без трещин, с давлением 7000 фунтов на квадратный дюйм с использованием «летучей золы», побочного продукта сжигания угля. Летучая зола состоит из неорганических негорючих веществ, присутствующих в угле, который при сгорании плавится в стекловидную структуру. Фундамент был разработан доктором Кумаром Мехта, учёным-материаловедом из Калифорнийского университета в Беркли, и стал первым проектом, продемонстрировавшим его теорию использования летучей золы в бетоне. Третий набор инноваций — выставки ремёсел резчика по камню. Прежде всего, это два набора «музыкальных столбов», высокие стержни которых предназначены для воспроизведения точных музыкальных тонов при ударах молотком. Другие включают в себя шесть каменных львов, вырезанных на столбах, каждый из которых содержит каменный шар, который свободно вращается во рту, но не вынимается, большой каменный колокол и каменные цепи длиной 10 футов (3,0 м) со свободными звеньями.

Храм обращён на юг и построен в соответствии с системой Васту-шастра. Архитектура Васту направлена на создание пространства, которое будет повышать вибрацию человека, чтобы резонировать с вибрацией застроенного пространства, которое, в свою очередь, созвучно универсальному пространству. Всё пространство храма определяется в единицах, кратных и долях одной единицы измерения — 11 футов (3,4 м) и 7,25 дюйма. Колонны в храме расположены и структурированы так, чтобы служить энергетическими точками для здания. Храм Ираиван будет полностью свободен от электричества по мистическим причинам, как постановил Сатгуру Шивая Субрамуниясвами.

Главный мурти, или почитаемый образ, — это редкая спатика Шивалинга, заострённый шестигранный кристалл прозрачного кварца весом 700 фунтов. В начале 1980-х Субрамуниясвами видел кристалл во сне. Он нашёл его в 1987 году и привез на Кауаи. Камень, возраст которого оценивается в 50 миллионов лет, был вырезан не шахтёром. Вместо этого он был найден в идеальном состоянии, покрытым грязью, вероятно, добытым из первоначального выхода пластов в результате землетрясения.

Кристалл кварца (сфатика) Шивалинги считается особо священным, потому что он представляет элемент акаши.

Современный статус 
Завершено строительство основного павильона, ведутся работы над несколькими другими вспомогательными сооружениями. Ожидается, что через несколько лет храм будет открыт с маха--абхишекой.

Текущий руководитель проекта — Сатгуру , руководитель монастыря и преемник основателя.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Iraivan Temple at Hawaii
 A Concrete Slab for Y3K

Храмы Шивы
Индуистские храмы США
Культовые сооружения Гавайев